Collón Curá bezeichnet:

 Departamento Collón Curá, eine Verwaltungseinheit der Provinz Neuquén, Argentinien
 Río Collón Curá, einen Fluss in Argentinien